Black Lightning peut désigner :

 Black Lightning, un super héros de bande dessinée appartenant à DC Comics.
 Black Lightning, film américain sorti en 1924.
 Black Lightning, la série télévisée dérivée du personnage de comic book.
 Black Lightning, un film russe sorti fin 2009.